Fogg Museum
 Fogg Highland
 Fogg Record

 Mieczysław Fogg
 Phileas Fogg